taszka – element broni białej chroniący wlot pochwy przed deszczem i zabrudzeniami
 taszka – element zbroi w postaci metalowych płyt ochraniających uda (doczepianych do fartucha)